IIHF Challenge Cup of Asia 2013 byl turnaj v ledním hokeji, který se konal od 16. do 24. března 2010 v hale Arena v Bangkoku v Thajsku. Turnaje se zúčastnilo deset mužstev, která hrála ve dvou skupinách jednokolově každý s každým. Celky do skupin byly nasazeny podle výkonnosti. Poté celky ze skupiny A a první tři celky ze skupiny B postoupily do čtvrtfinále. Vítězství si připsali hráči Tchaj-wanu před hráči Hongkongu a Mongolska.

Výsledky

Základní skupiny

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále a zápasy o umístění

Odkazy

Reference 

IIHF Challenge Cup of Asia
Lední hokej v roce 2013
Lední hokej v Thajsku
Sportovní události v Thajsku
Sport v Bangkoku
Sport v Thajsku v roce 2013
Sport v Asii v roce 2013